Otomo je ime/priimek več oseb:
 Otomo no Jakamoči, japonski pesnik (718-785)
 Otomo no Kuronuši, japonski pesnik (860-925)
 Otomo no Tabito, japonski pesnik, dvorjan in bojevnik (662-731)